Никола́й Ива́нович Соловьёв:
 Соловьёв, Николай Иванович (1831—1874) — литературный критик, врач, журналист по санитарно-гигиеническим вопросам.
 Соловьёв, Николай Иванович (1850—1907) — генерал-лейтенант Генштаба, главный редактор «Интендантского журнала».